Wilhelm Schwind ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schwind (Bildhauer) (1853–1906), deutscher Bildhauer
 Wilhelm von Schwind (1862–1945), österreichischer Beamter, Maler, Musiker und Instrumentenbauer 
 Wilhelm Schwind (* 1949), österreichischer Festival-Kurator und Kinobetreiber